Натуральне число 682
 682 рік до нашої ери
 682 рік нашої ери